Detta är en lista över de 293 kommunerna i departementet Rhône i Frankrike.

(COURLY) Agglomeration community of Greater Lyon, 1966.
(CAV) Agglomeration community of Pays Viennois, 2002.

Rhône
Kommuner Rhône